Карл-Петър Трънка е български корабостроителен инженер, морски офицер.

Биография 
Роден е на 4 февруари 1882 г. в Сливен. Произхожда от видно сливенско семейство (по майчина линия), в дома на дядо му и баба му Димитър и Кортеза Панови Васил Левски е бил на Коледа 1871 г. Майка му Мария Панова, учителка, при освобождението на града поднася хляб и сол на руските войски и точно тогава се запознава с инж. Карл Трънка – чех, доброволец в руските пионерни войски, за когото после се омъжва. Той участва в построяването на голяма част от железопътните линии в България. Мария и Карл Трънка имат 7 деца – една дъщеря, Ана, и шестима сина – Карл-Петър, Адам, Владимир, Константин, Любен и Кирил; от тях трима стават инженери: Карл-Петър, Любен и Кирил.

Завършва Държавната мъжка гимназия в София и Машиностроителното техническо училище във Виена. От 1906 до 1908 г. следва като свободен студент в Политехниката за морско инженерство към Министерството на военния флот на Франция и завършва със специалност „Корабостроителен инженер“.

За заслуги през Първата световна война е награден с два ордена „Свети Александър“. Служи в българския военен флот до октомври 1920 г. Работи като инженер-механик и инженер корабостроител. Преподавател е в Машинното училище. Началник на Флотския арсенал. Работил е в реномирани европейски корабостроителници („C. Wohlheim“ – Бреслау и „Sir W G Armstrong Whitworth & Co“ – Нюкясъл на Тайн) и като експерт на „Bureau Veritas“. Организира корабостроенето в Царево (1941 – 1951 г.), там проектира и ръководи строителството на най-големия български дървен кораб „Горянин”.

Умира на 14 юли 1954 г.

Родословие

Източници 

Българи от чешки произход
Български инженери
Български флотски офицери
Родени в Сливен
Починали в София
Погребани в Централните софийски гробища
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „Свети Александър“